Lake Abundance (engl. für „See des Überflusses“) ist der Name von drei Seen im US-Bundesstaat Montana:
 Lake Abundance (Beaverhead County)
 Lake Abundance (Granite County)
 Lake Abundance (Park County)

Siehe auch:
 Lake Abundance Creek, Fluss in Montana